L'All-NBDL All-Defensive Team è il riconoscimento che ogni anno la NBA Development League, tramite i voti degli allenatori di ogni franchigia, conferisce ai 15 migliori difensori che si sono distinti nel corso della regular season.

Vincitori

Note 

Difensive